Heiliger Johannes: Johannes ist der Name zahlreicher Heiliger (Hl.), daneben sind in nachfolgender Liste auch einige Selige (Sl.) mitaufgeführt (Seliger Johannes), dazu andere Märtyrer (M.) und Kirchenväter (Kv.).

Tabelle

Anmerkungen 
 Johannes der Apostel hat den orthodoxen Beinamen der Theologe und wird oft mit dem „Lieblingsjünger“ gleichgesetzt.Im Englischen gelegentlich auch: (Saint) John the Divine, das ist der Johannes der Offenbarung (Johannes von Patmos).
 Zu den theologischen Überlegungen über die Autorenschaft der fünf neutestamentlichen Schriften siehe Johannes (Evangelist).
 Siehe hierzu auch Johannes der Presbyter.

 bereits vor Johannes Duns Skotus gab es einen Gelehrten irischer Herkunft, der als theologischer und philosophischer Schriftsteller hervortrat und der als Johannes Scottus einen ähnlichen Namen trägt. Er gilt aber nicht als Kandidat für eine Heiligsprechung und ebenso wenig als Kirchenvater; siehe Johannes Scottus Eriugena.

Zur Anordnung:

Die Reihenfolge der Nennungen ergab sich wie folgt: zuerst in der Bibel erwähnte Personen, dann zeitlich geordnet Patriarchen und Päpste, dann Personen mit Namen Johannes, geordnet nach ihren Beinamen; es folgen als eigene Gruppe die mit „Johannes von (Ortsname)“ Bezeichneten, und zuletzt Personen mit Vornamen Johannes, geordnet nach Familiennamen. Johannes von Kronstadt, bürgerlich Iwan Iljitsch Sergijew, ist als Beispiel auch in der letzten Gruppe.

Darüber hinaus

Verehrte Christen namens Johannes 
Es gibt eine ganze Reihe von Personen namens Johannes, die in christlichen Gemeinschaften eine besondere Verehrung genießen, oft an einem eigenen Gedenktag, aber weder traditionelle Heilige sind noch in einem Heiligsprechungsverfahren „zur Ehre der Altäre“ erhoben wurden und bei denen auch ein Seligsprechungverfahren noch nicht abgeschlossen ist, so es überhaupt eröffnet wurde.

Eine kleine Auswahl an Beispielen:

 Johannes von Meißen, † 1492, Priester im Franziskanerorden (in Böhmen), Gedenktag: 21. November.
 Johannes Cochlaeus (1479–1552), deutscher Humanist und Theologe, Gegner Luthers.

Johannes Paul und Geburtsname Giovanni 
 Johannes Paul II. (1920–2005), heiliggesprochener Papst, eigentlich Karol Józef Wojtyła.
 Papst Pius IX. hieß zuvor Giovanni Maria Mastai-Ferretti, italienisch Johannes. Er wurde am 3. September 2000 seliggesprochen.
 Franz von Assisi ist gebürtig Giovanni Battista Bernardone, später wurde er Francesco genannt.

Einzelnachweise 

Johannes
Wikipedia:Liste